paus Stefanus II (III), paus (752-757)
 paus Stefanus III (IV), paus (768-772)
 Stefanus III van Iberië, prins van (Kaukasisch) Iberië (779/80-786)
 Stefanus III van Napels, hertog van Napels (821-832)
 Stefanus III van Hongarije, koning van Hongarije (1162, 1163-1172)
 Stefanus III van Beieren, hertog van delen van Beieren (1375-1413)
 Stefanus III van Moldavië, woiwode van Moldavië (1457-1504)